Gekkonoidea — надсемейство гекконообразных ящериц из инфраотряда Gekkomorpha.

Систематика

Филогения 
Филогенетическое положение таксона можно отобразить следующей кладограммой:

Классификация 
Согласно данным сайта The Taxonomicon, надсемейство включает три семейства:
 Семейство  (1430 видов)
 Семейство  (154 вида)
 Семейство  (229 видов)

Количество современных видов приведено в соответствии с данными сайта Reptile Database на сентябрь 2021 года. Итого в составе Gekkonoidea выделяется 1813 современных видов.

Примечания  

Ящерицы